Верхняя Липовка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Верхняя Липовка — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Верхняя Липовка — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области, упразднена в 2006 г.

Реки 
 Верхняя Липовка — река в Ленинградской области.

См. также 
 Липовка
 Нижняя Липовка